Königreich Armenien steht für:

 Königreich Armenien (189 v. Chr. bis 12 n. Chr.), siehe Artaxiden
 Königreich Armenien (54 bis 428), siehe Arsakiden (Armenien) 
 Königreich Armenien (885 bis 1045), siehe Armenische Bagratiden
 Königreich Kleinarmenien (1080 bis 1375)

Siehe auch:
 Königreich Arzach (1000 bis 1261)
 Geschichte Armeniens